Příjmení Engelmann může označovat:
 Georg Engelmann (1809–1884), americký botanik německého původu; někdy George Engelmann
 Jan Engelmann (* 1959), soudce Nejvyššího soudu České republiky
 Paul Engelmann (1891–1965), izraelský architekt a filosof českého původu
 Theodor Wilhelm Engelmann (1843–1909), německý botanik, fyziolog a mikrobiolog
 Vojtěch Engelmann (* 1989), český fotbalista

Externí odkazy